Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 II se dispute du 17 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Diane Desfor et Barbara Hallquist.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1979)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979 II
Sydney II
Tennis en Australie en 1979
Tennis en décembre 1979